Томчу́к — украинская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1923) — художник декоративно-прикладного искусства.
  (род. 1910) — украинский педагог, ректор Глуховского пединститута.